Templeman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfie Templeman (* 2003), englischer Singer-Songwriter
 Clark Templeman (1919–1962), US-amerikanischer Rennfahrer
 Ted Templeman (* 1944), US-amerikanischer Rockmusikproduzent
 Sydney Templeman, Baron Templeman (1920–2014), britischer Jurist und Mitglied des House of Lords 
 William Templeman (1842–1914), kanadischer Herausgeber und Politiker der Liberalen Partei Kanadas

Siehe auch:

 Tempelman
 Tempelmann